Чипирование — процесс или технология маркировки объектов контрольно-идентификационными знаками:
 Чипирование животных — технология по электронной идентификации животных.
 Чипирование людей — технология вживления в человеческое тело электронных имплантов.
 Чипирование меховых изделий — процесс нанесения на определённую группу товаров КИЗов (контрольно-идентификационных знаков).